Рея — многозначное понятие:

 Рея— горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину при помощи боргов и Бейрута к мачте или стеньге.
 Рея — в древнегреческой мифологии мать олимпийских богов.
 Рея — пятый спутник Сатурна.
 Рея — астероид, открытый в 1905 году.
 Рея — село в Бердичевский районе Житомирской области Украины.
 Рея, Эдоардо — итальянский футболист, тренер.

См. также 
 Рея Сильвия
 Рей (значения)